«From tha Chuuuch to da Palace» — сингл американского рэпера Snoop Dogg, с его альбома Paid tha Cost to Be da Boss, при участии Pharrell. Продюсером трека стал The Neptunes. Семплы были взяты из трека "Contagious" исполненный The Isley Brothers. Лирика песни ссылается на солиста группы "Ron Isley". Клип был снят режиссёром Diane Martel. В клипе снялись актёры Tony Cox, Tommy Davidson, Lauren London и рэперы Soopafly, Goldie Loc, Uncle Junebug, Daz Dillinger и Warren G. В клипе также есть Pharrell, который сыграл Билла Гейтса. Песня также попала в фильм 50 First Dates и видеоигру MTV Music Generator 3.

Список композиций 
12-дюймовый сингл
 A1 "From Tha Chuuuch To Da Palace (Radio Edit)"
 A2 "From Tha Chuuuch To Da Palace (Instrumental)"
 A3 "From Tha Chuuuch To Da Palace (Album Version)"
 B1 "Paper'd Up (Clean Album Version)"
 B2 "Paper'd Up (Instrumental)"

CD-сингл
 "From Tha Chuuuch To Da Palace (Radio Edit)"
 "From Tha Chuuuch To Da Palace (Instrumental)"
 "From Tha Chuuuch To Da Palace (Album Version)"
 "Paper'd Up (Clean Album Version)"
 "Paper'd Up (Instrumental)"

Чарты

Примечания 

Песни Snoop Dogg
Джи-фанк-песни